Die Liste der Trainer von Galatasaray Istanbul umfasst alle Trainer, die für den türkischen Fußballverein Galatasaray Istanbul mindestens einen Einsatz in der Süper Lig absolviert haben. Trainer, die nur im türkischen Pokal, dem türkischen Supercup oder einem Europapokalwettbewerb eingesetzt wurden, finden keine Berücksichtigung.

Seit Gründung der Süper Lig waren 40 Trainer für Galatasaray Istanbul tätig.

Legende 

 Trainer: Nennt den Namen des Trainers in der Form Vorname Nachname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des jeweiligen Trainers mit Hilfe von Staatsflaggen. Hierbei wird bei noch existierenden Staaten die aktuelle Flagge verwendet, bei nicht mehr existierenden die zur Zeit der Vereinszugehörigkeit gültige Historische. Wenn der Trainer durch die spätere Unabhängigkeit seiner neuen Nation eindeutig dieser zuzuordnen ist und nicht dem heute noch existierenden Rechtsnachfolger seiner früheren Nation, wird in diesem speziellen Fall jedoch die Flagge der heutigen Nation des Trainers verwendet.
 Von: Nennt das Jahr der ersten Zugehörigkeit zum Vereins.
 Bis: Nennt das letzte Jahr der Vereinszugehörigkeit.
 Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Trainer während seiner Amtszeit für Galatasaray Istanbul in der Süper Lig absolviert hat.
 S: Nennt die Anzahl der Siege in der Süper Lig.
 U: Nennt die Anzahl der Unentschieden in der Süper Lig.
 N: Nennt die Anzahl der Niederlagen in der Süper Lig.
 Erfolge: Nennt die Wettbewerbe, die der Trainer während seiner Amtszeit mit Galatasaray gewonnen hat. Es wurden die Wettbewerbe genannt, welche heute noch ausgetragen werden.

Liste der Trainer

Spielzeiten 
 Saison: Nennt die jeweilige Spielzeit.
 Trainer: Nennt den bzw. die Namen des/der Trainer, der in der Saison tätig war.
 Platz: Nennt die Endplatzierung in der Liga.
 Spiele: Nennt die Anzahl der absolvierten Spieltage.
 S: Nennt die Anzahl der gewonnenen Spiele.
 U: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
 N: Nennt die Anzahl der verlorenen Spiele.
 Tore: Nennt das Torverhältnis. Die Zahl vor dem Doppelpunkt nennt die Anzahl der erzielten Tore, die Zahl nach dem Doppelpunkt die Anzahl der kassierten Tore.
 Punkte: Nennt die Anzahl der erzielten Punkte. Bis 1987 gab es für einen Sieg zwei Punkte, danach wurde die Drei-Punkte-Regel eingeführt.
 Pokal: Nennt das Abschneiden im türkischen Pokal (ausgespielt seit 1962). Genannt wird jeweils die erreichte Runde.
 Europa: Nennt das Abschneiden im Europapokal. Dabei steht EC 1 für den Europapokal der Landesmeister (ausgespielt seit 1955) bzw. UEFA Champions League (Bezeichnung seit 1992), EC 2 für den Europapokal der Pokalsieger (ausgespielt von 1960 bis 1999), EC 3 für den UEFA-Pokal (ausgespielt seit 1971) bzw. UEFA Europa League (Bezeichnung seit 2009)

Siehe auch 
 Galatasaray Istanbul/Namen und Zahlen
 Liste der Spieler von Galatasaray Istanbul

Weblinks 
 Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörleri. galatasaray.org
 Galatasaray » Trainerhistorie. weltfussball.de

Einzelnachweise 

!
Istanbul Galatasaray
Fussballtrainer Istanbul Galatasaray